Devlin partecipò alla maratona ai Giochi olimpici di , dove ottenne l'undicesimo posto.

Collegamenti esterni